Lamoha är ett släkte av kräftdjur. Lamoha ingår i familjen Homolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Lamoha